Кендзёр () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кендзёр, Анджей (1851—1938) — польский политик, министр, активист польской народной партии «Пяст».
 Кендзёра, Ежи (род. 1946) — польский скульптор и медальер.
 Кендзёр, Ярослав Михайлович (род. 1941) — украинский государственный деятель, депутат Верховной Рады.